Герасим Люка или Геразим Лука (, , собственно Залман Локер, 23 июля 1913, Бухарест — 9 февраля 1994, Париж) — румынский, а затем французский поэт и художник, близкий к сюрреализму.

Биография 
Из семьи евреев-ашкеназов, сын портного. Входил в группу румынских сюрреалистов (Тристан Тцара, Бенжамен Фондан, Константин Брынкуши, Виктор Браунер, Джеллу Наум и др.). С 1952 жил (без документов, называя себя апатридом) в Париже, на Монмартре. Владел идиш, румынским, немецким, французским языками, перешёл на французский. Сотрудничал с сюрреалистами, но никогда не входил в группу. Дружил с Целаном. Его ближайшим другом и соавтором был художник и скульптор, также выходец из Румынии, Жак Эрольд, подругой — художница Мишлин Катти, которая участвовала в его перформансах, показанных во Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, США. Оказал влияние на многих молодых поэтов, среди которых был Оливье Кадьо. Его экспериментальные стихи, близкие к саунд-арту, высоко ценил Жиль Делёз. Книги Люка переведены на английский и испанский.

В 1994 был официально выселен из квартиры «по соображениям гигиены». Покончил с собой, бросившись в Сену.

Книги 
 Roman de dragoste, Colecția Alge, 1933
 Fata Morgana, Atelierele Ramuri, 1937
 Un lup privit printr-o lupă, București, 1942.
 Iubită cantitativă, Editura Uitării, București, 1944
 Vampirul pasiv, cu o introducere asupra obiectului obiectiv găsit, Editura Uitării, București, 1945
 Un lup văzut printr-o lupă, Editura Negația Negației, 1945, с иллюстрациями Долфи Троста
 Inventatorul iubirii, urmat de Parcurg imposibilul și de Marea Moartă, Editura Negația Negației, 1945, с 5 "кубоманиями " автора
 Dialectique de la dialectique, Éditions surréalistes, Bucarest, 1945 (в соавторстве)
 Les Orgies des Quanta, Éditions de l’Oubli, Bucarest, 1946
 Amphitrite, Éditions de l’Infra-noir, Bucarest, 1945
 Le Secret du vide et du plein, Éditions de l’Oubli, Bucarest, 1947
 Héros-Limite, Le Soleil Noir, Paris, 1953
 Ce Château Pressenti, Méconnaissance, Paris, 1958, с гравюрой Виктора Браунера
 La Clef , Poème-Tract, 1960, Paris
 L’Extrême-Occidentale, Éditions Mayer, Lausanne, 1961, с гравюрами Жана Арпа, Виктора Браунера, Макса Эрнста, Жака Эрольда, Вифредо Лама, Роберто Матты, Доротеи Таннинг
 La Lettre, Paris, 1960 (роман)
 Presence de l’imperceptible. 'Vers le Non-Mental' et 'Vers la Pure Nullité', иллюстрации Поля Бюри
 Le Sorcier noir, Paris, 1996 (в соавторстве с Жаком Эрольдом)
 Sept slogans ontophoniques, Brunidor, Paris, 1963, с гравюрами Жака Эрольда, Жизель Целан-Лестранж и др.
 Poésie élémentaire, Éditions Brunidor, Vaduz, Liechtenstein, 1966
 Apostroph’Apocalypse, Éditions Upiglio, Milan, 1967, с 14 гравюрами Вифредо Лама
 Sisyphe Géomètre, Éditions Claude Givaudan, Paris, 1967, с электрической скульптурой Петра Ковальского
 Droit de regard sur les idées, Brunidor, Paris, 1967
 Déférés devant un tribunal d’exception Paris, 1968
 Dé-Monologue, Brunidor, Paris, 1969, с гравюрами Мишлин Катти
 La Fin du monde, Éditions Petitthory, Paris, 1969, с фронтисписом работы Мишлин Катти и 5 рисунками автора
 Le Tourbillon qui repose, Critique et Histoire, 1973
 Le Chant de la carpe, Le Soleil Noir, Paris, 1973, с аудиодиском автора и скульптурой Петра Ковальского (переизд. José Corti, 2001)
 Présence de l’imperceptible, Franz Jacob, Châtelet, с иллюстрациями Поля Бюри
 Paralipomènes, Le Soleil Noir, Paris, 1976, с «кубоманией» автора
 Théâtre de Bouche, Criapl’e, Paris, 1984, с гравюрами и рисунками Мишлин Катти
 Satyres et Satrape, Éditions de la Crem, Barlfeur, 1987
 La proie s’ombre, Éditions José Corti, Paris, 1991
 Le Cri, Éditions Au fil de l’encre, Paris, 1995
 La voici la voie silanxieuse, Éditions José Corti, Paris, 1997
 Un loup à travers une loupe, Éditions José Corti, Paris, 1998
 Levée d'écrou, Éditions José Corti, Paris, 2003
 Sept slogans ontophoniques'', Paris, Éditions José Corti, 2008

Каталоги выставок 
 Gherasim Luca, Trost: presentation de graphies colorées, de cubomanies et d’objets: 7 Janvier — 28 Janvier 1945. Bucarest: Independenta, 1945
 Gherasim Luca: Le ton erre confit dans ciel: Exposition, 14 février-16 mars 1986. Villeneuve-d’Ascq: Musée d’art moderne, 1986

Литература 
 Carlat D. Ghérasim Luca l’intempestif. Paris: J. Corti, 1998
 Velter A. Ghérasim Luca: passio passionnément. Paris: J.-M. Place, 2001
 Raileanu P. Ghérasim Luca. Paris: Oxus, 2004
 Avec Ghérasim Luca passionnément: actes de la journée d'étude «Ghérasim Luca à gorge dénouée» tenue le 10 décembre 2004 à l’Université de Cergy-Pontoise/Serge Martin, ed. Saint-Benoît-du-Sault: Tarabuste, 2005
 Toma Iu. Ghérasim Luca, ou, L’intransigeante passion d'être. Paris: Honoré Champion, 2012
 Делёз Ж. Критика и клиника. СПб.: Machina; Axioma, 2002, с.150-152
 Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. М.: Новое литературное обозрение, 2002
 Энциклопедический словарь сюрреализма. М.: ИМЛИ РАН, 2007

Ссылки 
  На сайте издательства Жозе Корти
 Биография, библиография, аудио,

Писатели Румынии
Поэты Румынии
Художники Румынии
Писатели Франции XX века
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Художники Франции XX века
Родившиеся в Бухаресте
Умершие в Париже
Артисты, известные под псевдонимами
Литераторы, известные под псевдонимами
Многоязычные писатели
Сюрреалисты
Утопившиеся